— японский мелодраматический кинофильм режиссёра Кэйсукэ Ёсиды, выпущенный в японских кинотеатрах 26 июня 2010 года.

Сюжет 

Каё (Томоко Табата) и Момосэ (Сосукэ Такаока), молодые люди 29 и 30 лет соответственно, живут вместе уже два года. При знакомстве у них были сильные чувства друг к другу, но сейчас они слегка охладели. Однажды к ним в гости приезжает знакомая Каё, пятнадцатилетняя ученица средней школы Момо (Эрэна Оно). Её появление в жизни этой пары привносит в их жизнь новые краски, но грозит разрушить отношения между Каё и Момосэ.

В ролях 
  — Момосэ
  — Каё
 Эрэна Оно — Момо
 
 Юко Осима
 
 
 Масааки Акахори
 Хадзимэ Танигути

Ссылки 
 Сайт фильма

Примечания 

Фильмы-драмы Японии